Sprint kobiet został rozegrany 22 lutego w Pragelato. Mistrzynią olimpijską z została Kanadyjka Chandra Crawford.

Kwalifikacje

Ćwierćfinały 
 Ćwierćfinał 1

 Ćwierćfinał 2

 Ćwierćfinał 3

 Ćwierćfinał 4

 Ćwierćfinał 5

Półfinały 
 Półfinał 1

 Półfinał 2

Finał 
 Finał B

 Finał A

Bibliografia 
  

Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2006